

Aziende
 Coles Supermarkets – catena australiana di supermercati
 Gruppo Coles – società pubblica commerciale australiana

Geografia
 Coles – comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Galizia

Persone
 Bimbo Coles – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Chuck Coles – chitarrista canadese
 Charles Coles – attore, cantante e ballerino statunitense
 Dane Coles – rugbista a 15 neozelandese
 Elizabeth Coles – scrittrice britannica
 Glynis Coles – ex tennista britannica
 Johnny Coles – trombettista statunitense
 Nathaniel Adams Coles, noto come Nat King Cole – cantante, pianista e attore statunitense
 Sherard Osborn Cowper-Coles – metallurgo inglese